Blang Dalam (Kaway XVI), een plaats in Indonesië
Blang Dalam (Peusangan), een plaats in Indonesië
Blang Dalam (Bandar Dua), een plaats in Indonesië
Blang Dalam (Beutong), een plaats in Indonesië
Blang Dalam (Mane), een plaats in Indonesië
Blang Dalam (Jeumpa), een plaats in Indonesië
Blang Dalam (Paya Bakong), een plaats in het onderdistrict Paya Bakong, regentschap Noord-Atjeh (Aceh Utara) van de provincie Atjeh
Blang Dalam (Makmur), een plaats in Indonesië
Blang Dalam (Susoh), een plaats in Indonesië
Blang Dalam (Babah Rot), een plaats in Indonesië
Blang Dalam (Woyla Timur), een plaats in Indonesië
Blang Dalam (Tangse), een plaats in Indonesië